Линера () — испанская фамилия. Известные носители: 

  (1888—1961) — испанский писатель и публицист.
  (1856—1935) — испанский ботаник и педагог.
 Гарсиа Линера, Альваро (род. 1962) — боливийский политический деятель.